«Та́врия» () — бывший советский, украинский футбольный клуб из Симферополя. Является первым чемпионом Украины (1992) и первым участником Лиги чемпионов от Украины. Обладатель Кубка Украины 2009/10. Участник Лиги Европы 2010/11. Все чемпионаты Украины до 2014 года клуб провёл в Высшей лиге Украины. В 2016—2022 годах базировался в городе Берислав и селе Марьяновка Херсонской области.

История

1958—1991 
Команда основана в 1958 году на базе команды «Буревестник». Ранее называлась «Авангард». Под нынешним названием «Таврия» выступает с 1963 года. Первый матч «Таврия» провела 20 апреля 1958 года с «Химиком» из Ярославля (0:0).

Клуб входил в ДСО «Локомотив».

В 1973 году «Таврия» стала победителем Второй лиги СССР и вышла в Первую лигу.

В 1980 году команда победила в Первой лиге и вышла в Высшую лигу. В Высшей лиге 1981 года «Таврия» заняла 17 место, обогнав только «Пахтакор» и вылетела в Первую лигу.

В сезоне 1986/87 «Таврия» дошла до полуфинала Кубка СССР (рекорд для участников второй лиги), где проиграла минскому «Динамо» (0:2).

Последний матч в рамках чемпионата СССР состоялся 8 ноября 1991 года в Екатеринбурге с «Уралмашем» (2:6).

1992—1999 
В 1992 году «Таврия» стала первым чемпионом независимой Украины, обыграв в финальном матче во Львове киевское «Динамо» (1:0). Единственный гол в поединке с подачи Андрея Опарина на 76 минуте забил Сергей Шевченко. Тогда команду тренировал Анатолий Заяев, а Юрий Гудименко стал лучшим бомбардиром — забив 12 мячей.

После того, когда клуб стал чемпионом, команда получила право участвовать в Лиге чемпионов, сначала «Таврия» победила ирландский «Шелбурн» (0:0, 2:1), а в 1 раунде проиграла швейцарскому «Сьону» (1:4, 1:3).

В сезоне 1993/94 команда дошла до финала Кубка Украины, где проиграла одесскому «Черноморцу» в серии послематчевых пенальти (3:5).

2000—2009 
Летом 2006 года команду покинули целый ряд игроков, среди которых можно выделить — Чижевского, Жуниора, Литовченко, Корнева, Головко и Старгородского, а на их место Фоменко пригласил Голайдо, Василяускаса, Омоко, Зельмикаса и Любеновича. В эфире телепередачи «Футбольный уик-энд», один из руководителей «Таврии» рассказал о сенсанционной сделке с Диего Тристаном. «Мне прислали данные о Тристане, защищавшего цвета сборной Испании, его трансферная цена 490000 долларов. Однако, мы думаем, почему этот игрок стоит столь дешёво, видимо, пребывает не в лучшей форме. Да и хочет он получать 350 тысяч евро, это для нас непосильная сумма». Естественно, сделка не состоялась.

По итогам первой половины сезона 2006/07 «Таврия» дошла до полуфинала Кубка, в четвертьфинале обыграв днепродзержинскую «Сталь» (5:1). В полуфинале Таврия уступила донецкому «Шахтёру» (0:0 и 2:2 за счёт гола на выезде).

В декабре 2006 года с главным тренером Михаилом Фоменко был продлен контракт, а также был уволен спортивный директор Рувим Аронов. В январе 2007 года на просмотре в «Таврии» находилось около 50 человек. Также клуб подписал нигерийского нападающего Лаки Идахора. 13 мая 2007 года в матче против запорожского «Металлурга» (5:1) Идахор оформил хет-трик. В сезоне 2006/07 настоящим открытием стал Владимир Гоменюк, став лучшим бомбардиром команды забил 8 мячей, «Таврия» в этом сезоне заняла достойное 5 место.

В сезоне 2008/09 Александр Ковпак, забив 17 голов, стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

2010—2014 
16 мая 2010 года «Таврия» впервые стала обладателем Кубка Украины, обыграв в финале в дополнительное время команду «Металлург» из Донецка. 4 июля 2010 года в матче за Суперкубок Украины «Таврия» встречалась с донецким «Шахтёром», в итоге «горняки» выиграли с разгромным счётом (7:1), единственный гол за «Таврию» забил Максим Фещук.

В начале сезона 2012/13 ФИФА наложила на клуб запрет на трансферную деятельность. Такое решение было принято по мотивам дела Афолаби. ФИФА, рассмотрев дело Абдулвахида, обязала симферопольцев выплатить денежную компенсацию футболисту, а также наложила санкции на клуб — запрет на регистрацию футболистов в течение следующих двух трансферных периодов. В октябре был на просмотре 24-летний бельгийский защитник Энтони Ванден Борре, который подписал контракт с «Таврией», рассчитанный до конца сезона. Однако, из-за недостаточной зарплаты, ему пришлось покинуть клуб через несколько недель. «Таврия» заняла 11 место в Премьер-Лиге.

В сезоне 2013/14 новым тренером «Таврии» был назначен Яннис Христопулос. В стартовом матче сезона «Таврия» потерпела домашнее поражение от луганской «Зари» (0:2). Дубль оформил полузащитник сборной Украины, Дмитрий Хомченовский. Экс-игрок «Черноморца» Лучан Бурдужан 8 ноября 2013 года подписал контракт с клубом. Румын стал первым новичком после отмены трансферного запрета, который был наложен на крымчан УЕФА. К концу первого полугодия исправить положение клуба ему в начале сезона удавалось, но руководство клуба не было довольно результатом, поскольку «Таврия» находилась в зоне вылета.

Со второй половины сезона тренером «Таврии» стал Николай Костов, который ранее тренировал украинские команды. Главным приобретением этого межсезонья считался игрок сборной Македонии защитник Бобан Грнчаров.

В 30-м туре национального первенства «Таврия» проиграла на своем поле со счетом 0:3 мариупольскому «Ильичёвцу», после чего осталась на 15 месте. Тем самым, вместе с клубом «Арсенал» (снявшимся с чемпионата из-за финансовых проблем) команда покинула ряды участников УПЛ для участия в первой футбольной лиге Украины. В связи с присоединением Крыма к Российской Федерации клуб прекратил своё существование.

С 2016 года 
В сентябре 2015 года президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко объявил о начале возрождения «Таврии» в Херсоне. По словам Павелко, данное решение было оговорено с УЕФА, чтобы «Таврия» могла представлять Украину в еврокубках. Для «Таврии» в Херсоне планировалось строительство стадиона по программе УЕФА «Хет-трик». Была сформирована инициативная группа по возрождению «Таврии», которую возглавил Сергей Куницын.

В связи со сложностями в поисках инвестора и выделения земли под строительство стадиона в Херсоне, инициативная группа по возрождению «Таврии» выбрала местом для базирования клуба город Берислав, где уже есть необходимая для клуба инфраструктура. Было объявлено о создании рабочей группы, которая в итоге составила бюджет клуба для участия в любительском чемпионате Украины, а также занялась поиском футболистов и персонала. 27 августа 2016 года в Бериславе прошло учредительное собрание Федерации футбола Крыма, на котором рассматривался вопрос о возобновлении деятельности футбольного клуба «Таврия» (Симферополь).

29 августа 2016 года ФК «Таврия» (Симферополь) был заявлен для выступления в . В итоговой таблице своей группы клуб занял 9 место.

Летом 2017 года «Таврия» получила профессиональный статус и в сезоне 2017/18 выступала в группе «Б» Второй лиги Украины. В финальном 33 туре «Таврия» одержала рекордную для клуба победу, разгромив запорожский «Металлург» со счетом 9:0. По результатам сезона команда заняла 4 место в группе, уступив команде «Энергия», расположившейся на третьей ступеньке таблицы, из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Летом 2020 года клуб объединился с выступавшей в любительском чемпионате Украины «Таврией» из посёлка Новотроицкое.

5 марта 2021 года симферопольская «Таврия» стала победителем 5-го Открытого Кубка Ассоциации футбола АР Крым и г. Севастополь, который проходил в Новой Каховке.

28 марта 2022 года клуб объявил о роспуске команды в связи с вторжением России на Украину.

Гимны клуба 
Гимн был написан Валерием Малышевым, летом 2005 года. Сам Малышев является болельщиком киевского «Динамо». Ещё 1998 году был написан гимн в честь 40-летия клуба, его исполнял Юрий Богатиков.

Стадион 

До 2014 года футбольный клуб «Таврия» выступал на республиканском спортивном комплексе «Локомотив», расположенном по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, 46. Стадион построен в 1967 году и реконструирован в 2004 году. Вместимость стадиона после реконструкции — чуть менее 20 000 зрителей.

В феврале 2010 года президентом клуба Сергеем Куницыным было сообщено, что в Симферополе будет построен новый стадион.

После своего возрождения в 2016 году клуб стал проводить домашние матчи на стадионе  в городе Берислав Херсонской области.

В конце августа 2020 года крымчане переехали в село Марьяновка Каховского района Херсонской области. Матчи проводят на стадионе «Марьяновский».

Титулы

Украинская ССР 
 Чемпионат УССР
 Победитель (3): 1973, 1985, 1987
 Серебряный призёр: 1986
 Бронзовый призёр (2): 1962, 1972
 Кубок УССР
 Обладатель: 1974
 Финалист: 1975

СССР 
 Первая лига СССР
 Победитель: 1980
 Вторая лига СССР
 Серебряный призёр: 1970
 Кубок Первой лиги СССР
 Финалист: 1990

Украина 
 Чемпионат Украины
 Победитель: 1992
 Кубок Украины
 Обладатель: 2010
 Финалист: 1994

Международные 
 Кубок Интертото
 Финалист: 2008

Статистика выступлений

СССР

Украина

Выступления в Европе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на сайте Профессиональной футбольной лиги Украины

 
Железнодорожные футбольные клубы
1958 год в Крыму
Футбольные клубы Симферополя
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование